Референдум в Беларуси — референдумы, проводившиеся в Белорусской ССР и Республике Беларусь:
 Всесоюзный референдум о сохранении СССР (1991)
 Референдум в Беларуси (1995)
 Референдум в Беларуси (1996)
 Референдум в Беларуси (2004)
 Референдум в Беларуси (2022)